Podhradí est un toponyme qui peut désigner :

Podhradí, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Podhradí, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Podhradí, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Podhradí nad Dyjí, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Zvíkovské Podhradí, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie